Бурназя́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Бурназян, Аветик Игнатьевич (1906—1981) —  кандидат медицинских наук, генерал-лейтенант медицинской службы СССР, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.
 Бурназян, Сергей Авдеевич (1918—1943) — советский офицер, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.